Чемпионат Африки по самбо 2021 года прошёл, как и предыдущий, в городе Каир (Египет) 29-30 июля.

Медалисты

Мужчины

Медальный зачёт

Женщины

Медальный зачёт

Боевое самбо

Медальный зачёт

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 

2021 год в самбо
Чемпионаты Африки в 2021 году
Чемпионаты Африки по самбо
Международные спортивные соревнования в Каире
Июль 2021 года
Спорт в Египте в 2021 году
Чемпионаты Африки в Египте